Csehország
 Rybná nad Zdobnicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Česká Rybná, település a Ústí nad Orlicí-i járásban
 Pustá Rybná, település a Svitavyi járásban
 Rybná, Pernink településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Česká Rybná, Proseč településrésze a Chrudimi járásban
 Nebeská Rybná, Rokytnice v Orlických horách településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Suchá Rybná, Svídnice településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban